A Copa do Brasil Sub-20 de 2021 foi a décima edição desta competição futebolística de categoria de base organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ela foi disputada por 32 equipes entre os dias 10 de março e 20 de junho de 2021.

O título desta edição foi conquistado pelo Coritiba, que superou o Botafogo nas penalidades. Para chegar até a decisão, a equipe paranaense eliminou União Rondonópolis, Bahia, Atlético Mineiro e Internacional. Já o adversário alcançou a decisão eliminando Castelo, São José, Floresta e Avaí.

Este foi o primeiro título do Coritiba na história da competição. O feito também garantiu o clube o direito de disputar a Supercopa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro.

Participantes e regulamento
O regulamento da competição permaneceu semelhante ao dos anos anteriores: um torneio de sistema eliminatório com a primeira fase sendo disputada em partida única. No entanto, a organização adotou novos critérios para as definições das vagas das edições de 2021 da Copa do Brasil Sub-17 e da Copa do Brasil Sub-20. Em virtude da pandemia de COVID-19, algumas federações não organizaram os campeonatos estaduais no ano passado. Por conseguinte, a CBF utilizou os campeonatos estaduais de 2019 para determinar os participantes de alguns estados. As 32 agremiações que integraram o torneio estão listadas abaixo:

Chaveamento

Ligações externas
 Website oficial da competição.
 

Copa do Brasil de Futebol de 2021
Copa do Brasil de Futebol Sub-20